W Polsce
 Łojki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Łochów
 Łojki – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo
 Łojki – część miasta Siemiatycze  w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim
 Łojki – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Blachownia
 Łojki – dawna gmina
 Łojki – dawna gromada

 Miejscowości na Białorusi
 Łojki – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Stepańki
 Łojki – agromiasteczko w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Sopoćkinie